Jacquinot kan som auktorsförkortning betyda:

 Honoré Jacquinot
 Charles Hector Jacquinot

Robotskapade auktorsförkortningar